Марсилия щетинистая () — представитель водных папоротников из семейства . Произрастает на территории России, в том числе в Сибири. Растет по берегам рек и озёр.

Ботаническое описание 
Красивое растение с горизонтальным стеблем и поднимающимися от него на длинных черешках листьями, похожими на листья клевера. Один побег, посаженный в грунт, вскоре дает другие побеги, которые при ярком свете и невысоком уровне воды быстро закрывают дно. Зимой растение замедляет свой рост.

В культуре 
Оптимальная температура содержания + 15 +20 °C, но растение чувствует себя хорошо и при более высокой температуре. Предпочитает естественный свет, но может расти и при искусственном.

Ссылки 

 
 Мир растений — Марсилия щетинистая

Флора Средиземноморья
Водные растения
Флора Сибири
Марсилиевые